Association Athlétique La Gantoise (AA La Gantoise), een sportclub uit Gent
 KAA Gent (atletiek), de atletiekclub
 KAA Gent, de voetbalploeg
 La Gantoise (sportclub), een sportclub uit Gent met enkele sporttakken ontstaan uit de Association Athlétique la Gantoise.
La Gantoise HC, een hockeyclub uit Gent
La Gantoise TC, een tennisclub uit Gent